Моргентау — фамилия и название населённых пунктов:

Носители фамилии 
Моргентау — фамилия. Известные носители:
 Моргентау, Ганс (1904—1979) — американский политолог, общепризнанный основатель и глава школы прагматизма и политического реализма, ведущий теоретик США по внешнеполитическим вопросам.
 
 Моргентау, Крамер (1966 —) — американский кинооператор.

Населённые пункты 
 Россия
 Моргентау — упразднённое село, Советский район, Ставропольский край.
 Моргентау — прежнее название села Нестерово, Ершовский район, Саратовская область.
 Моргентау — прежнее название села Суетиновка, Старополтавский район, Волгоградская область.

См. также 
 План Моргентау